Boavista Futebol Clube, nogometni klub iz Porta, Portugal
 Circuito da Boavista, stara staza Formule 1 u Portu
 Boavista Sport Club, sportski klub iz Saquareme, Brazil

Poveznice 
 Boa Vista